Jonas Henry Arnell-Szurkos, född Arnell den 28 februari 1969 i Örebro, är en svensk faleristiker och heraldiker. Han är sedan 1 januari 2023 ordenshärold vid Kungl. Maj:ts Orden.

Biografi 
Arnell-Szurkos, som är uppvuxen i Eskilstuna, har avlagt grundskollärarexamen vid Linköpings universitet och filosofie kandidatexamen vid Stockholms universitet. Åren 1995–2014 var han verksam som tjänsteman inom utbildnings-, forsknings- och kulturområdet, främst som politiskt sakkunnig i Kristdemokraternas riksdagskansli, därefter verksam inom försvarsområdet. Arnell-Szurkos är idag biträdande generalsekreterare vid Svenska Soldathemsförbundet. Han är ledamot av bland annat Kungliga Sällskapet Pro Patria.

Faleristik 
Arnell-Szurkos är sedan 1990 engagerad i faleristik, sedan 1998 som faleristisk skribent och föreläsare i Sverige och utomlands. En aspekt har handlat om att framhålla och understödja äkta riddarordnar, ett arbete för vilket Arnell-Szurkos erhållit flera utmärkelser. Han har också kommenterat faleristik i svensk media. 

År 1999 initierade Arnell-Szurkos en lobbykampanj via e-post till alla riksdagens ledamöter om att riva upp ordensreformen, vilket ledde till att Kristdemokraterna för första gången motionerade i frågan och bidrog till att han anställdes vid Kristdemokraternas riksdagskansli året efter. Arnell-Szurkos bedrev därefter påverksansarbete i frågan under nästan 20 år. 

Under 2017 var han en av tre initiativtagare till Svenska Faleristiska Föreningen och sedan 2020 medlem av Internationella kommissionen för riddarordnar. Sedan 1 januari 2023 är Arnell-Szurkos ordenshärold vid Kungl. Maj:ts Orden, dessförinnan ordensamanuens 2018-2022.

Heraldik 
Arnell-Szurkos är även engagerad i heraldik och har varit Svenska Heraldiska Föreningens persevant för utmärkelser 2002–2008 samt medlem i Vapenbildens redaktion 2008–2013. Han invaldes 2004 som ledamot av Heraldiska samfundet.

Utmärkelser, ledamotskap m.m. 
  Kungliga Patriotiska sällskapets stora medalj i guld (PatrSstGM 2015) för betydande gärning, 25 år som faleristiker
  Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors av 2:a klassen motu proprio (PåvlHGO:sFK2kl 2017, PåvlHGO:sFK3kl 2011)
 Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund (LVSL 2021)
 Hedersmedlem av Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet (2021)
 Stipendium ur Sten Lewenhaupts fond inom Arla Coldin (2022) för forskning om svenskt ordensväsende.

Bibliografi (urval)

Referenser 

Levande personer
Män
Födda 1969
Lärare från Örebro
Alumner från Linköpings universitet
Faleristiker
Svenska heraldiker
Kungl. Maj:ts Orden
Ledamöter av Vetenskapssocieteten i Lund
Svenska lärare under 2000-talet